74-тите награди Златен глобус () ще се проведат на 8 януари 2017 г. в Бевърли Хилс. Водещ на церемонията е Джими Фалън. Номинациите са обявени на 12 декември 2016 г. от Лора Дърн, Ана Кендрик и Дон Чийдъл.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

2017 година в Северна Америка
Култура в Бевърли Хилс
Златен глобус